Крапивново — название населённых пунктов Ивановской области России:
 Крапивново (Крапивновское сельское поселение) — село Тейковского района.
 Крапивново (Нерльское городское поселение) — деревня Тейковского района.
 Крапивново — деревня Савинского района.
 Крапивново — деревня Шуйского района.